

Biografia
Alfio Zoi fu grande formatore per i docenti della scuola elementare che fino agli anni settanta-ottanta hanno lavorato sulla didattica della lingua italiana secondo il metodo sensoriale all'impronta degli insegnamenti montessoriani. Negli anni compresi fra il 1980 e 1990-2000 Alfio Zoi ha scritto numerosi testi per la scuola sotto forma di guide didattiche destinate agli insegnanti e anche testi adottabili dalla prima alla quinta elementare per gli alunni.

Zoi rivoluzionò il modo di approcciarsi a questo fondamentale insegnamento ripercorrendo cosa sia la nostra lingua in tutti i sensi: il fondamento della comunicazione. Così facendo prese in esame le varie tipologie testuali, creando un percorso linguistico dalla prima alla quinta elementare davvero innovativo, tralasciando i classici "pensierini" cui venivano fino ad allora avviati i bambini a partire dalla seconda in poi, per avviarli invece verso una vera conoscenza della lingua italiana come mezzo di comunicazione fondamentale, come mezzo di espressione scritta che ha declinazioni diverse a seconda dei diversi scopi.
Ma Alfio Zoi non fu assolutamente un seguace del metodo Montessori, bensì sviluppò un suo pensiero originale e rivoluzionario. Sua figlia e collaboratrice, riporta una breve nota riassuntiva sul suo percorso .
ZOI ALFIO – ( Anghiari, Arezzo, 27 maggio 1924-Brescia , 4 maggio 2000). Di Giovanni e Rosa Foni .-Ispettore scolastico 
Dopo aver superato il concorso magistrale nel 1948, va ad insegnare nella scuola elementare di Bagolino (Brescia). Amico e compaesano di Alfredo Giunti, si trasferisce a Brescia e collabora alla stesura della didattica di Scuola Italiana Moderna ,sotto la guida di Domenica Scotti prima, e poi di Vittorino Chizzolini e Marco Agosti. In quegli anni nasce il Gruppo di Pietralba , nel quale Alfio Zoi, insieme agli altri collaboratori di SIM, sviluppa il tema della formazione integrale della persona e ne fa la base di un percorso didattico efficace e in continua evoluzione .
Si laurea in Pedagogia all'Università Cattolica di Milano e diventa poi direttore didattico. Insieme all'amico Alfredo Giunti, fonda nello stesso periodo “La scuola come centro di ricerca “, che sviluppa e traduce in discorso didattico il concetto rivoluzionario di  “disciplina come struttura di concetti”.
Negli anni '60 conosce lo strutturalismo di Bruner, e lo applica ,in particolare, all'insegnamento della lingua italiana. In questi anni l'attività di Alfio Zoi , supportata dalle innovazioni istituzionali, si fa fertile : dalla produzione di libri di testo per gli alunni della scuola elementare, alle centinaia di corsi di formazione, tenuti con un rigore scientifico e con una capacità comunicativa e divulgativa eccezionali, alla collaborazione costante con la rivista SIM , alla continua presenza sul campo, nelle scuole di tutta Italia, per sperimentare incessantemente le sue intuizioni con instancabile passione .
Uomo di profonda e varia cultura, dotato di grande onestà intellettuale , critico sempre prima di tutto con se stesso, sempre teso all'innovazione, diventato ispettore scolastico, porta un notevole contributo alla Commissione ministeriale, che nel 1985 elabora i Programmi della scuola elementare .
Nella sua attività incessante forma centinaia di insegnanti, che ancora oggi lo ricordano lavorando nella scuola sulla base delle sue indicazioni metodologiche e didattiche .
Fra i moltissimi testi che ha prodotto, spesso con la collaborazione di insegnanti da lui guidati, stimolati, incoraggiati, si possono ricordare i tre volumi de “La formazione linguistica” (1975); “La ricerca in storia e sociostoria” (1977) ; una serie vastissima di sussidiari delle discipline e di educazione linguistica per la scuola primaria , fra cui : “Tantitesti”(1988), “Officina”(1992),”Prospettive “(1995) , “Strutture” (1995),”Insegnare lingua italiana” ( guida in 5 volumi del 1997) ,“Testipiù”(1998),”Viaggio nel testo “(2000). Attualmente il suo discorso viene proseguito dal “Progetto Zoi “, un gruppo di insegnanti coordinati dalla figlia Donatella Zoi, con pubblicazioni come “Orsa minore “ e “Orsa maggiore”, (2007) che riprendono nel titolo il primo libro di letture scritto da Alfio Zoi nel 1980, vera rivoluzione copernicana nel modo di fare scuola , e, in particolare nel modo di fare lingua italiana . Più recentemente (2009),è stato pubblicato il corso di italiano e delle discipline per la IV e la V classe, intitolato “Shangai”. Nel 2011 sono stati pubblicati cinque quaderni di lavoro (dalla classe I alla classe V) da affiancare al libro di testo di italiano, dal titolo “ Super!”.

Opere
 Super italiano. Per la scuola elementare vol.2, Belussi - La Scuola, 2011
 Super italiano. Per la scuola elementare vol.3, Belussi - La Scuola, 2011
 Super italiano. Per la scuola elementare vol.5, Belussi - La Scuola, 2011
 Super quaderno operativo di lingua italiana. Per la scuola elementare vol.1, Belussi - La Scuola, 2010
 Super quaderno operativo di lingua italiana. Per la scuola elementare vol.4, Belussi - La Scuola, 2010
 Prima officina. Corso di letture e di formazione linguistica. Per la 1ª classe della scuola elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Prima officina. Corso di letture e di formazione linguistica. Per la 2ª classe della scuola elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Viaggio nel testo. Per la scuola elementare vol.1, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Viaggio nel testo. Per la scuola elementare vol.2, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Cantiere. Albo attivo per la formazione linguistica. Per la scuola elementare vol.1, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Cantiere. Albo attivo per la formazione linguistica. Per la scuola elementare vol.2, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Cantiere. Albo attivo per la formazione linguistica. Per la scuola elementare vol.3, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Cantiere. Albo attivo per la formazione linguistica. Per la scuola elementare vol.5, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Formazione linguistica. 2º livello. Guida per l'insegnante. Per la scuola elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Insegnare lingua italiana. Itinerari didattici per la 3ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Formazione linguistica. Primo livello. Guida per l'insegnante. Per la scuola elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Insegnare lingua italiana. Itinerari didattici per la 1ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Insegnare lingua italiana. Itinerari didattici per la 4ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Formazione linguistica. 3º livello, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Insegnare lingua italiana. Itinerari didattici per la 2ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola 
 Insegnare lingua italiana. Itinerari didattici per la 5ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Prospettive. Per la 3ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Prospettive. Per la 4ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola
 Prospettive. Per la 5ª classe elementare, (con Donatella Zoi Bruno), La Scuola

Collegamenti esterni
 

Studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore